Кастельнуово-дель-Гарда () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 8612 человека, плотность населения составляет 253 чел./км². Занимает площадь 34,68 км². Почтовый индекс — 37014. Телефонный код — 045.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Нойштадт-ан-дер-Айш, Германия (1988) 
  Требне, Словения (2001)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта